<p align="justify">Belezas do Brasil 2018 é a nova denominação pela qual a empresa organizadora do envio de candidatas brasileiras à disputa de concursos internacionais (como Miss Intercontinental, Miss Global, Top Model of the World, Face of Beauty, entre outros) resolveu utilizar a partir deste ano. Será a 4ª edição comandada pela Casting Misses e a 3ª alteração de nome do concurso desde o início da gestão. Estima-se a participação de vinte e seis (26) aspirantes ao título, que pertence atualmente à Miss Global 2017 Bárbara Vitorelli,  detentora do título do ano passado. O evento terá seu ápice no dia 21 de Julho no Teatro Lauro Gomes,  localizado na cidade paulista de São Bernardo do Campo.

Resultados

Colocações

Quadro de Prêmios

Prêmios Especiais 
Foram distribuídos os seguintes prêmios este ano:

Rainhas Regionais 
As melhores classificadas por região do país:

{| class="sortable" border="5" cellpadding="4" cellspacing="2" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #EEDD82; border: 2px #aaa solid; border-collapse: 2px collapse; font-size: 95%;"
|- bgcolor="#EEDD82" colspan=10 align="center"
|width="170"|Título||width="300"|Candidata

|-
| align=center|Miss Centro-Oeste
|
  Distrito Federal - Dheyslla Câmara
|-
| align=center|Miss Nordeste
|
  Piauí - Loysa Vasconcelos
|-
| align=center|Miss Norte
|
  Pará - Valéria Christie
|-
| align=center|Miss Sudeste
|
  São Paulo - Flávia Polido
|-
| align=center|Miss Sul
|
  Pampa Gaúcho - Gabriela Suzin
|}

 Candidatas 
 Estaduais 

 Insulares & Outras regiões 

 Histórico 
 Substituições 
  Bahia - Larissa Santana ► Klíssia Natchara

  Litoral de São Paulo - Adriélly Tibúrcio ► Alline Gonçalves

 Desistências 
  Amapá - Dandara Almeida

  Grande São Paulo - Caroline Mendes

  Maranhão - Dianayra Santos

  Mato Grosso - Quetlin Heidrich

  Rondônia - Angelique Oliveira

  Roraima - Lorena Kzan

Designações
 Concluídos 
 Juliana Soares (1º lugar) representou o Brasil no Miss Global 2018 realizado nas Filipinas e ficou no Top 10.
 Flávia Polido (2º lugar) representou o Brasil no Miss Intercontinental 2018 realizado nas Filipinas.
 Roberta Campielo (16º lugar) representou o Brasil no Miss Petite International 2019, realizado em El Salvador.
 Larissa Santana (renunciou ao título estadual) representou o Brasil no  Miss Planet International 2019 realizado no Camboja e ficou no Top 16.

 Em 2019 
 Adrielle Pieve (3º lugar) representará o Brasil no Miss Global 2019 Valéria Christie (10º lugar) representará o Brasil no Miss Intercontinental a ser realizado no Egito.

Em 2020
 Gabriela Suzin (11º lugar) representará o Brasil no Miss Universal Petite 2020''' a ser realizado nos Estados Unidos.

Links Externos 
 Site
 Site da Organização

 Plataformas digitais

 Belezas do Brasil no Facebook

 Belezas do Brasil no Instagram

Concursos de beleza de 2018 no Brasil